Mirganj może dotyczyć: 
 Mirganj – miasto w północnych-wschodnich Indiach, w stanie Bihar
 Mirganj – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh